Max Maria von Weber (1822–1881), német építőmérnök 
 Max Weber (1824–1901), német katona, unionista tábornok az amerikai polgárháborúban
 Max Carl Wilhelm Weber (1852–1937), német-holland zoológus
 Max Weber (1864–1920), német szociológus, közgazdász, filozófus
 Max Weber (1881–1961), amerikai kubista festő
 Max Weber (1922–2007), német atléta

Egyéb
 Max-Weber-Platz metróállomás Münchenben